Master of Reality – trzeci album zespołu Black Sabbath. Został wydany w lipcu 1971 roku.

W 2003 album został sklasyfikowany na 298. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Twórcy 
 Ozzy Osbourne – wokal, harmonijka
 Geezer Butler – gitara basowa
 Tony Iommi – gitara
 Bill Ward – perkusja, wokal
 Keef – zdjęcia, projekt plakatu
 Mike Stanford – dyrektor artystyczny

Przypisy 

Albumy Black Sabbath
Albumy muzyczne wydane w roku 1971
Albumy Warner Bros. Records